Luckner ist

 der Name eines deutschen Grafengeschlechts: Luckner (Adelsgeschlecht)

und der Familienname folgender Personen:
 Adam Ferdinand Graf von Luckner  (1802–1877), deutscher Gutsbesitzer und Landrat 
 Elisabeth Müller-Luckner, deutsche Historikerin und Heimatforscherin
 Ernst-Günther von Luckner (1919–1993), deutscher Graf und Klosterpropst von Uetersen
 Felix Graf von Luckner („Seeteufel“, 1881–1966), deutscher Seeoffizier, Kaperfahrer und Schriftsteller
 Gertrud Luckner (1900–1995), britisch-deutsche Widerstandskämpferin
 Heinrich Graf Luckner (1891–1970), deutscher Maler und Graphiker
 Helmut Luckner (1937–2012), deutscher Motorjournalist
 Hubertus von Luckner (* 1954), Kommendator der Johanniterordens, Klosterprobst in Uetersen
 Ludwig Luckner (* 1940), deutscher Naturwissenschaftler
 Martin Luckner (1935–2004), deutscher Biochemiker und Pharmazeut
 Michaela Luckner (* 1963), deutsche Volleyballspielerin
 Nikolaus von Luckner (1722–1794), Marschall von Frankreich
 Nikolaus Graf von Luckner (1894–1966), deutscher Generalmajor
 Peter Luckner (* 1941), deutscher Umweltgestalter, Ingenieur, Designer und Hochschullehrer
 Willi Luckner (1896–1975), Polizeiobermeister, preußischer Politiker (NSDAP) und Mitglied der SS
 Wolf Graf von Luckner (1896–1971), deutscher Artillerieoffizier, Generalmajor der Wehrmacht